Révész Gyula (1859–?) állatorvos
 Révész Gyula (1871–1943) újságíró